A Ligue 1 (Première division vagy Division 1 2003-ig, jelenleg Ligue 1) a francia és a monacói labdarúgás legmagasabb osztálya, az LFP egyik divíziója, a másik a francia másodosztály, a Ligue 2. 1932-ben alapították, a második világháború vége óta többször volt a bajnokság 18 és 20 csapatos rendszerű is.

A 20 Ligue 1 csapat egy 38 fordulós szezonban kétszer játszik egymással (egy hazai és egy idegenbeli mérkőzést). A szezon végén a tabella utolsó három helyén álló csapat kiesik a Ligue 2-be, onnan szintén 3 csapat érkezik a helyükre.

Jelenleg a bajnokság első három helyén álló csapat bekerül a Bajnokok Ligájába, az első kettő a csoportkörben, míg a harmadik az utolsó selejtezőkörben indulhat. A negyedik és ötödik helyen végző csapatok az Európa-ligában indulhatnak.

A győzelemért 3 pont jár, a döntetlenért 1, a vereségért egy sem, ugyanúgy, mint a többi labdarúgó-bajnokságban. A három pontos szabályt 1994-ben vezették be. Egyenlő pontszám esetén a gólkülönbség dönt a helyezésről. A 2019-2020-as idényt a koronavírus-járvány miatt félbeszakították és a listavezető Paris Saint-Germaint hirdették ki bajnoknak. A bajnoki címvédő jelenleg a Paris-Saint German csapata.

Korábbi győztesek 
2021-22 - Paris Saint-Germain

Csapatok szerint

Rekordok

Csapatok 
 Legtöbb bajnoki cím: AS Saint-Étienne, Olympique de Marseille, 10 
 Legtöbb egymás utáni bajnoki cím: Lyon (2002–2008), 7
 Leghosszabb veretlenségi sorozat egy szezonban: FC Nantes (1994–1995), Paris Saint-Germain FC (2015–2016), 32 mérkőzés 
 Leghosszabb veretlenségi sorozat hazai pályán: FC Nantes, 92 mérkőzés, 1976. május 15. és 1981. április 7. között
 Legtöbb győzelem egy szezonban: 26, Reims (1959–1960), Monaco (1960–1961), Nantes (1965–1966, 1979–1980) 20 csapatos bajnokságban; 25, Saint-Étienne (1969-70) 18 csapatos bajnokságban
 Legtöbb hazai győzelem egy szezonban: 19, Saint-Étienne (1974–1975)
 Legtöbb idegenbeli győzelem egy szezonban: 12, Saint-Étienne (1969–1970) Lyon (2005-2006), Marseille (1971–1972)
 Legkevesebb vereség egy szezonban: 1, FC Nantes (1994–1995)
 Legtöbb szezon az élvonalban: 57, Sochaux
 Legtöbb egymás utáni szezon az élvonalban: FC Nantes, 44 szezon (1963–2007)
 Legtöbb gólos szezon: 1946–1947 (1 344 gól, átlag: 3.51) 20 csapatos bajnokságban; 1948–1949 (1 138 gól, átlag: 3.71) 18 csapatos bajnokságban
 Legtöbb gólt szerző csapat egy szezonban: 1959–1960 Racing Club de Paris, 118 gól, 20 csapatos bajnokságban; 1948–1949 Lille, 102 gól, 18 csapatos bajnokságban
 Legjobb védekezés egy szezonban: 1991–1992 Marseille, 21 kapott gól
 Legjobb gólkülönbség egy szezonban: 1959–1960 Reims, +63, 20 csapatos bajnokságban; 1948–1949 Lille, +62, 18 csapatos bajnokságban
 Legnagyobb győzelem: 12–1, Sochaux–Valenciennes, 1935–1936
 Legtöbb sárga lap egy szezonban: 1 654 (2002–2003)
 Legtöbb piros lap egy szezonban: 131 (2002–2003)
 Egy szezonban legtöbb piros lapot kapott csapatok : 1998–1999 Bastia, 2002–2003 Paris Saint-Germain FC, 2003–2004 Lens, 13
 Legtöbb mérkőzésen részt vevő edző : Guy Roux, Auxerre (1961–2000, 2001–2005) 890 mérkőzés
 Legmagasabb nézőszám (összesen) : 8 086 774 (2004–2005; 20 csapatos bajnokság)
 Legnagyobb átlagnézőszám : 23 154 (2000–2001; 18 csapatos bajnokság)
 Legnagyobb nézőszám egy játéknapon : 281 000, 33. nap, 1997–1998 (28 100 fő/mérkőzés)
 Legnagyobb nézőszám : 77 840, Lille-Lyon (2007–2008, Stade de France)

Játékosok 

{| align="left" cellpadding="2" cellspacing="0"  style="margin: 1em 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:64%; font-size: 95%;"
|- style="background:beige;"
! colspan="5" align="center"| A legtöbb mérkőzést játszó 10 játékos
|- style="background:beige;"
| colspan="2" align="center"| Játékos
| align="center"| Időszak
| align="center"| Csapat
| align="center"| Mérkőzések
|-
| 1
| Jean-Luc Ettori
| align="center"| 1975–1994
| align="center"| AS Monaco FC
| align="center"| 602
|- style="background:lemonchiffon;"
| 2
| Dominique Dropsy
| align="center"| 1972–1989
| align="center"| US Valenciennes, RC Strasbourg, FC Girondins de Bordeaux
| align="center"| 596
|-
| 3
| Dominique Baratelli
| align="center"| 1967–1985
| align="center"| AS Monaco FC, OGC Nice, Paris Saint-Germain FC
| align="center"| 593
|- style="background:lemonchiffon;"
| 4
| Alain Giresse
| align="center"| 1970–1988
| align="center"| FC Girondins de Bordeaux
| align="center"| 586
|-
| 5
| Sylvain Kastendeuch
| align="center"| 1982–-2001
| align="center"| FC Metz
| align="center"| 577
|- style="background:lemonchiffon;"
| 6
| Patrick Battiston
| align="center"| 1973–1991
| align="center"| FC Girondins de Bordeaux
| align="center"| 558
|-
| 7
| Jacky Novi
| align="center"| 1964–1980
| align="center"| Olympique de Marseille
| align="center"| 545
|- style="background:lemonchiffon;"
| 8
| Roger Marche
| align="center"| 1944–1962
| align="center"| Stade de Reims
| align="center"| 542
|-
| 9
| Jean-Paul Bertrand-Demanes
| align="center"| 1969–1988
| align="center"| FC Nantes
| align="center"| 532
|-- style="background:lemonchiffon;"
| -
| Henri Michel
| align="center"| 1966–1982
| align="center"| FC Nantes
| align="center"| 532
|- style="background:beige;"
! colspan="6" align="center"| A legtöbb gólt szerző játékosok
|- style="background:beige;"
| colspan="2" align="center"| Játékosok
| align="center"| Időszak
| align="center"| Csapat
| align="center"| Gólok
|-

| 1 
| Delio Onnis
| align="center"| 1971–1986
| align="center"| AS Monaco FC
| align="center"| 299 (Ø 0,66)
|- style="background:lemonchiffon;"
| 2
| Bernard Lacombe
| align="center"| 1969–1987
| align="center"| Olympique Lyonnais
| align="center"| 255 (Ø 0,51)
|- 
| 3
| Hervé Revelli
| align="center"| 1965–1978
| align="center"| AS Saint-Étienne
| align="center"| 216 (Ø 0,55)
|- style="background:lemonchiffon;"
| 4
|Thadée Cisowski
| align="center"| 1947–1961
| align="center"| Racing Club de Paris
| align="center"| 206 (Ø 0,72)
|- 
| 5
| Roger Piantoni
| align="center"| 1950–1966
| align="center"| Stade de Reims
| align="center"| 203 (Ø 0,52)
|- 
|- style="background:lemonchiffon;"
| 6
| Roger Courtois
| align="center"| 1932–1956
| align="center"| FC Sochaux-Montbéliard
| align="center"| 193
|- 
| 7
| Joseph Ujlaki
| align="center"| 1947–1964
| align="center"| Racing Club de Paris
| align="center"| 189 (Ø 0,43)
|- style="background:lemonchiffon;"
| 8
| Fleury Di Nallo
| align="center"| 1960–1975
| align="center"| Olympique Lyonnais
| align="center"| 187 (Ø 0,44)
|- 
| 9
| Carlos Bianchi
| align="center"| 1973–1980
| align="center"| Stade de Reims
| align="center"| 179 (Ø 0,81)
|- style="background:lemonchiffon;"
| -
| Gunnar Andersson
| align="center"| 1950–1960
| align="center"| Olympique de Marseille
| align="center"| 179 (Ø 0,77)
|}

Egyéb rekordok 

 Legtöbb bajnoki cím : Sidney Govou, Grégory Coupet, Juninho (Olympique Lyonnais): (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008); Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli (Saint-Étienne), 7-szeres bajnokok (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976)
 Legtöbb perc kapott gól nélkül (megszakítás nélkül) : Jérémie Janot, AS Saint-Étienne, 1276 perc a 2005-2006-os szezonban
 Legtöbb gól egy szezonban : Josip Skoblar, Marseille, 44 (1970-1971)
 Legtöbb gól egy mérkőzésen : 7 , Jean Nicolas, Rouen, 1938 a Valenciennes ellen; André Abegglen (Sochaux) 1935 a Valenciennes ellen
 Legtöbb egymás utáni mérkőzésen gólt szerző játékos : Vahid Halilhodžić (FC Nantes) 9 egymás utáni mérkőzésen - 1984-1985
 Legtöbb piros lap : Cyril Rool : 19
 Legfiatalabb játékos : Laurent Paganelli, Saint-Étienne 15 éves, 10 hónapos
 Legfiatalabb mesterhármast szerző játékos : Jérémy Ménez, Sochaux 2005. január 22. a Bordeaux ellen - 17 éves, 8 hónapos, 15 napos

Statisztika klubok szerint

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos weboldal 
 Ligue 1 eredmények, jövőbeli mérkőzések és a csapatok profilja 
 A 2005–2006-os bajnokság csapatai és a játékosok statisztikája .PDF formátumban - (www.worldcupadvice.com) 
 Ligue 1 mérkőzések, eredmények, állások és részletes statisztika 
 Statisztika 
 Ligue 1 tabella és mérkőzések  
 Ligue 1 hírek, cikkek 

 1